El término Kleiber (en español trepador azul) puede hacer referencia a:
 Erich Kleiber (Viena, 5 de agosto de 1890 – 27 de enero de 1956), director de orquesta austríaco;
 Carlos Kleiber (Berlín, 3 de julio de 1930 - Eslovenia, 13 de julio de 2004), director de orquesta germano-argentino, nacionalizado austríaco e hijo del anterior.